Shamsi steht für:

 den Luftwaffenstützpunkt Shamsi in Pakistan

Shamsi ist der Familienname folgender Personen:

 Abdullah Al-Shamsi (* 1967), nordjemenitischer Ringer
 Tabraiz Shamsi (* 1990), südafrikanischer Cricketspieler